Лекманов — славянская фамилия, имеет женскую форму Лекманова.
 Лекманов, Андрей Устинович (род. 1944) — ведущий детский анестезиолог-реаниматолог России.
 Лекманов, Олег Андершанович (род. 1967) — российский литературовед.